Царнаев — чеченская фамилия. Известные носители:
 Царнаев, Джохар Анзорович (род. 1993) — один из организаторов взрывов на Бостонском марафоне весной 2013 года.
 Царнаев, Саид-Хусейн Моазович (1957—2020) — российский фотограф, корреспондент агентства Reuters и РИА «Новости».
 Царнаев, Тамерлан Анзорович (1986—2013) — один из организаторов взрывов на Бостонском марафоне весной 2013 года.